Dubai Women’s Sevens 2011 – oficjalny międzynarodowy turniej żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7 rozegrany pod egidą IRB. Odbył się wraz z turniejem męskim w dniach 2–3 grudnia 2011 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem jedynego sezonu IRB Women’s Sevens Challenge Cup.

Wcześniejsze kobiece zawody rozgrywane w ramach Dubai Women’s Sevens nie miały oficjalnego charakteru, gdyż nie były usankcjonowane przez IRB, dodatkowo zaś prócz reprezentacji narodowych występowały w nich zespoły klubowe.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były pierwszymi z trzech turniejów jedynego sezonu IRB Women’s Sevens Challenge Cup, poprzednika IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział osiem żeńskich reprezentacji narodowych, podzielonych w pierwszej fazie rozgrywek na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o awans do półfinałów. W drugim dniu zawodów odbyła się natomiast faza play-off.

Spotkania grupy A oraz półfinały i finał zostały rozegrane na głównym stadionie, pozostałe mecze zaś na boisku numer 2.

W zawodach triumfowała reprezentacja Kanady w finale pokonując Angielki, w meczu o trzecie miejsce lepsze od Amerykanek okazały się Australijki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 

IRB Women’s Sevens Challenge Cup
Dubai Women’s Sevens
2011 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich